Beludżystan – kraina historyczna
 Beludżystan – prowincja w Pakistanie
 Sistan i Beludżystan – prowincja w Iranie